Lobon kan syfta på följande platser:

Marshallöarna 

 Lobon (ö i Marshallöarna), Kwajalein,

Spanien 

 Lobón (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Lobón (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar